

Geografia 
 Miku – villaggio dell'Estonia

Persone 
 Miku – soprannome di Nicolás Fedor, calciatore venezuelano

Personaggi immaginari 
 Hatsune Miku  – cantante immaginaria
 Miku Izayoi – personaggio della serie di light novel Date A Live